

Населені пункти та їхні частини
 Меховиці — село в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Меховиці — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Меховиці — село в гміні Моґельниця Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Меховиці — частина міста Битом в Сілезькому воєводстві
 Меховиці — частина села Дзевенцьоли в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства

Примітки